Гипакроза́вры () — род утконосых динозавров, ископаемые остатки которого были обнаружены на территории современной Альберты и Монтаны.

Описание 

Отличительными особенностями гипакрозавров от других утконосых динозавров являются высокие остистые отростки позвонков и форма гребня. Спинные остистые отростки выше основного тела позвонков в 5—7 раз, что делает спину этого динозавра более высокой при виде сбоку. Гребень напоминает таковой у коритозавра, но отличается от него тем, что более резко сужается к верхней части, не такой высокий, имеет более широкое основание и небольшой вырост сзади. В отличие от других ламбеозаврин, дыхательные пути не образуют S-образный изгиб в гребне (по крайней мере у Hypacrosaurus altispinus). Максимальная длина животного оценивается примерно в 9,1 метра, а вес — в 4 тонны. Остальные кости скелета (за исключением тазовых) мало отличаются от костей других утконосых динозавров. Как и другие утконосые динозавры, это было двуногое/четвероногое травоядное животное. Два известных вида — Hypacrosaurus altispinus и Hypacrosaurus stebingeri — выделены не обычным способом, на основе уникальных характеристик, так как Hypacrosaurus stebingeri был описан как переходный вид между более ранним родом Lambeosaurus и более поздним гипакрозавром.

Классификация 

Гипакрозавры были утконосыми динозаврами из подсемейства Lambeosaurinae. Они были признаны таковыми после открытия и описания полного черепа. Этот род является самым близким к Lambeosaurus и Corythosaurus и по филогенетическому анализу Хорнера и Кюрри (Jack Horner & Phil Currie (1994)) Hypacrosaurus stebingeri является переходным между Lambeosaurus и гипакрозавром. Возможно также, что Corythosaurus и гипакрозавр представляют один род (Michael K. Brett-Surman (1989)). Эти роды, особенно коритозавр и гипакрозавр, характеризуются особым гребнем и иногда выделяются в кладу Lambeosaurini. Хотя Suzuki и др. (2004) в переописании ниппонозавра нашли близкородственность между ниппонозавром и Hypacrosaurus stebingeri, указывая, что род гипакрозавр может быть парафилетической группой, это было отклонено в более позднем анализе подсемейства Lambeosaurinae, в котором предполагалось, что два вида гипакрозавра формируют кладу вместе с ближайшими коритозавром и олоротитаном, без ниппонозавра (Evans and Reisz (2007)).

Кладограмма 2012 года:

Кладограмма 2013 года:

История изучения 
Окаменелости типового экземпляра рода гипакрозавров были найдены в 1910 году Барнумом Брауном, а впоследствии выставлены в Американском музее естественной истории. Типовой экземпляр представляет собой частичный посткраниальный скелет, состоящий из нескольких позвонков и нескольких костей таза (AMNH 5204). Он был найден около реки Ред-Дир в провинции Альберта (Канада) в . В 1913 году Браун описал эти остатки вместе с несколькими другими постчерепными костями как новый род, который, как он предполагал, сходен с зауролофом. Никакие части черепа в то время не были известны, два черепа были найдены лишь чуть позже.

Некоторое время остатки молодых гипакрозавров были описаны как отдельные роды и виды. Первый из них, Cheneosaurus tolmanensis, был основан на черепе и некоторых костях конечностей, позвоночника и таза, обнаруженных в свите каньона . Вскоре после этого Ричард Лулл и Нелда Райт определили экземпляр AMNH 5461 как Procheneosaurus. Эти и другие таксоны считались действительными до 1970-х годов, когда Питер Додсон доказал, что более вероятно, что экземпляры, отнесённые к роду Cheneosaurus, были молодыми особями одного рода из подсемейства Lambeosaurinae. Хотя большинство этих экземпляров были найдены в геологической свите Парка Динозавров, соответствующей по возрасту отложениям, в которых были найдены Corythosaurus и Lambeosaurus, Додсон предположил, что экземпляры, отнесённые к роду Cheneosaurus, являются молодыми особями Hypacrosaurus altispinus. Это стало общепринятым, хотя формально не проверенным. Несмотря на это, некоторые экземпляры Procheneosaurus были не совсем схожи с изученными Додсоном, и в 1994 году они были выделены в новый вид рода гипакрозавров — Hypacrosaurus stebingeri. Новый вид Hypacrosaurus stebingeri был основан на многочисленном скелетном материале, включающем детёнышей и окаменелые кладки яиц, найденные в отложениях кампанского яруса мелового периода на территории Монтаны и Альберты. Они представляют собой «крупнейшую известную коллекцию скелетного материала детёнышей, принадлежащих к одному виду гадрозавров».

Изучив дополнительные линии роста фон Эбнера на зубах извлечённых из яиц эмбрионов учёные пришли к выводу, что у гипакрозавров период инкубации составлял шесть месяцев.

У молодых особей Hypacrosaurus stebingeri возрастом 75 млн л. н. на срезах верхних затылочных костей учёные в хондроцитах (клетках хрящей) выявили наличие гликозаминогликанов и коллагена второго типа.

Жизненный цикл 

Hypacrosaurus stebingeri откладывал яйца сферической формы размером 20 на 18,5 см, средняя длина эмбрионов в которых достигала 60 см. Новорожденные детёныши достигали приблизительно 1,7 метра в длину. У них были большие, чем у взрослых особей черепа, с только небольшим расширением в костях, которые позже формировали гребень. Исходя из количества годичных колец на костях, предполагается, что рост гипакрозавров был быстрее, чем у аллигаторов, и сопоставимым с ростом страусов. Исследование Hypacrosaurus stebingeri, проведённое Лисой Купер и её коллегами, показывает, что гипакрозавры, возможно, достигали половой зрелости уже к 2—3 годам, а полного размера — приблизительно к 10—12 годам. Размеры половозрелых особей составляют примерно 40 % полностью выросших особей. Темп роста гипакрозавров опережают также темпы роста тираннозаврид (охотившихся на гипакрозавров), таких как Albertosaurus и Tyrannosaurus; у быстро растущих гипакрозавров было больше шансов достигнуть такого размера, при котором ни один хищник не мог бы на них напасть. Начало воспроизводства в раннем возрасте также выгодно для животного, имеющего много врагов.

Функции гребня 

Полый гребень гипакрозавров, вероятно, имел социальные функции, например, служил отличительным признаком пола или вида, а также, возможно, использовался для издания звуков в качестве резонатора. Гребень и связанные с ним носовые проходы фигурировали в спорах о эндотермии динозавров.

Носовые раковины — тонкие кости или хрящи, бывают двух типов с двумя функциями. Обонятельные носовые раковины есть у всех современных четвероногих животных и служат для распознавания запахов. Дыхательные носовые раковины предотвращают потерю воды посредством испарения и существуют только у птиц и млекопитающих, современных эндотермных (теплокровных) животных, которые теряют больше воды, чем эктотермные (холоднокровные) животные, из за учащенного дыхания, которое необходимо для поддержания более высокого уровня метаболизма. Долгое время считалось что дыхательные носовые раковины у гипакрозавров существовали, однако исследования, проведённые Рубеном и др. при помощи компьютерной томографии в 1996 году, доказали их отсутствие у исследованных животных: Nanotyrannus, Ornithomimus и гипакрозавров. Таким образом, в настоящее время нет никаких доказательств эндотермии гипакрозавров.

Примечания

Ссылки 
 Гипакрозавр на Dinoweb.narod.ru

Ламбеозаврины
Динозавры Северной Америки